Az Amiről a Vészhelyzetben sem beszélnek színes, magyarul beszélő, amerikai reality-sorozat - illusztrált és rekonstruált, valóságosan megtörtént kórházi esetek (válogatás). Minden részben adott három (valamikor négy vagy több) hihetetlen kórházi történet, amiről még a Vészhelyzetben sem beszélnek. Amerikában 2004. április 26. óta sugározzák, Magyarországon először a LifeTV mutatta be 2010-ben. Korábban a OzoneTV és az DoQ ismételgette az első négy évad epizódjait. Magyarországon 2019 óta nincs műsoron, és csak a 10. évadig mutatták be az epizódokat.

Epizódok

Évados áttekintés

1. évad

2. évad

3. évad

4. évad

5. évad

6. évad

7. évad

8. évad

9. évad

10. évad

11. évad

12. évad

13. évad

14. évad

Amiről a Vészhelyzetben sem beszélnek: Különleges esetek

Források

Jegyzetek

2004-ben bemutatott amerikai televíziós sorozatok